

Pessoas
Paulo Henrique, músico brasileiro.
Paulo Henrique Amorim, jornalista brasileiro.
Paulo Henrique Carneiro Filho, jogador brasileiro de futebol, revelado pelo Atlético.
Paulo Henrique Carreira Jorge, coreógrafo, actor e artista de performance português.
Paulo Henrique Ganso, jogador brasileiro de futebol.
Paulo Henrique Lustosa, político brasileiro.
Paulo Henrique Souza de Oliveira, jogador brasileiro de futebol que atuou na Copa de 66.

Desambiguações de antropônimos